Rockton, village du comté de Winnebago, dans l'Illinois ;
 Rockton, secteur non constitué en municipalité du comté de Clearfield, dans la Pennsylvanie ;
 Rockton, secteur non constitué en municipalité du comté de Vernon, dans le Wisconsin ;
 Rockton, secteur non constitué en municipalité absorbé par la ville d'Hamilton, en Ontario ;